The 25th Hour – album muzyczny grupy Vision Divine z 2007
 The 25th Hour – album muzyczny grupy Terror z 2015